

Орловське міське поселення — міське поселення, Агінський район, Забайкальський край
 Орловське міське поселення — міське поселення, Орловський район, Кіровська область